Hostafrancs – quartiere di Barcellona, nel distretto di Sants-Montjuïc
Hostafrancs – stazione della metropolitana di Barcellona